

Уракаєво — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Уракаєво — присілок, Янаульський район, Башкортостан